«Доста́ть ножи́: Стекля́нная лу́ковица» () — американский детективный фильм от сценариста и режиссёра Райана Джонсона и продюсеров Джонсона и Рэма Бергмана. Самостоятельный сиквел фильма «Достать ножи» (2019), в котором Дэниел Крейг вернулся к роли частного детектива Бенуа Бланка, берущегося за расследование нового дела, в котором на сей раз замешаны технолог-миллиардер Майлз Брон (Эдвард Нортон) и его старые друзья. В фильме также снимались Жанель Монэ, Кэтрин Хан, Лесли Одом-младший, Джессика Хенвик, Мэдлин Клайн, Кейт Хадсон и Дэйв Батиста.

Мировая премьера фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица» состоялась 10 сентября 2022 года на 47-м Международном кинофестивале в Торонто. 23 декабря он стал доступен на стриминговом сервисе, Netflix, а за месяц до того, 23 ноября, был выпущен в ограниченный прокат. При производственном бюджете в $40 млн «Стеклянная луковица» собрала $15 млн. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 92 %, основанный на 382 отзывах.

Проект был удостоен множества различных наград и номинаций. «Стеклянная луковица» была номинирована на 80-ю премию «Золотой глобус» в двух категориях, а также на 95-ю премию «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий». Национальный совет кинокритиков США включил его в свой список десяти лучших фильмов 2022 года.

Награды и номинации

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Награды и номинации фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица» на сайте Internet Movie Database 

Достать ножи: Стеклянная луковица
Фильмы Райана Джонсона
Списки:Кинематограф США
Достать ножи